Книга пам'яті полеглих за Україну
 Книга Пам'яті України. Історико-меморіальний серіал
 Книга пам'яті (Російська імперія)